Großsteingräber bei Bornsen steht für:

 Großsteingräber bei Bornsen (Bienenbüttel) bei Bienenbüttel, Ortsteil Bornsen im Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Großsteingräber bei Bornsen (Jübar) bei Jübar, Ortsteil Bornsen im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt